Хамлет може да се отнася за:
 Хамлет, пиеса на Уилям Шекспир
 Хамлет (Северна Каролина), град в Съединените щати
 Хамлет (кратер), кратер на Оберон

Вижте също 
 Хамлет или Краят на дългата нощ, роман на Алфред Дьоблин